Aladdin kan henvise til flere artikler:

 Aladdin – en person i 1001 nats eventyr
 Aladdin (skuespil) – et drama af Adam Oehlenschläger
 Aladdin eller Den forunderlige lampe – en tv-serie
 Aladdin (film fra 1906) – fransk stumfilm fra 1906 af Albert Capellani
 Aladdin (film fra 1992) – amerikansk animationsfilm fra 1992
 Aladdin (Disney-figur) – helten i en film
 Aladdin (musical) – en dansk musical
 Aladdin (musical fra 2011) – en amerikansk musical
 Aladdin (tv-serie) – den animerede tv-serie af Disney
 Aladdin (film fra 2019) – en film fra 2019